Burschenschaft Alemannia steht für:

 Burschenschaft Alemannia Bamberg
 Burschenschaft Alemannia Bonn
 Braunschweiger Burschenschaft Alemannia
 Freiburger Burschenschaft Alemannia
 Burschenschaft Alemannia Gießen
 Burschenschaft Alemannia Leipzig
 Burschenschaft Alemannia Mannheim
 Burschenschaft Alemannia Marburg
 Burschenschaft Alemannia Stuttgart